Эдуард Христианович (Юлиус Леопольд Эдуард) Аве-Лаллеман (; 1803—1867) — немецкий ботаник и врач, работавший в Санкт-Петербургском Императорском ботаническом саду.

Биография 
Эдуард Аве-Лаллеман родился в Любеке 4 июня 1803 года. Учился в Касселе с 1815 по 1823, после чего проходил обучение в Грайфсвальдском университете. С 1825 по 1829 учился в Берлинском университете.

В 1826 году Аве-Лаллеман путешествовал по Европе: посетил северную Италию, южную Францию, Швейцарию, также объездил Германию. В 1829 году стал доктором медицины в области хирургии.

С 1838 по 1855 Эдуард Христианович работал куратором в Императорском ботаническом саду Санкт-Петербурга и ассистентом Фёдора Богдановича фон Фишера. Затем, вернувшись в Германию, занимался врачеванием в родном Любеке. 17 мая 1867 года Аве-Лаллеман скончался.

Вместе с Фишером Аве-Лаллеман занимался составлением томов с 6 по 11 сводки семян растений Императорского ботанического сада Index seminum.

Некоторые научные работы

Растения, названные в честь Э. Аве-Лаллемана 
 
  [= ]

Литература 
 

Ботаники Российской империи
Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века